

Самерс — місто, штат Коннектикут
 Самерс — місто, штат Айова
 Самерс — місто, штат Нью-Йорк
 Самерс — місто, штат Вісконсин
 Самерс — селище, штат Вісконсин
 Самерс — переписна місцевість, штат Монтана